Simão Gonçalves da Câmara, o Magnífico
 Simão Gonçalves da Câmara, 1º Conde da Calheta
 Simão Gonçalves da Câmara, 3º Conde da Calheta

Desambiguações de antropônimos